Улица Сергея Эйзенштейна — топоним:

 Улица Сергея Эйзенштейна — улица в Москве.
 «Улица Сергея Эйзенштейна» — станция монорельса, названная по этой улице.

 Улица Сергея Эйзенштейна — улица в Риге.